Due unità navali della Kaiserliche Marine hanno portato il nome SMS Seeadler:
  – windjammer varato nel 1878 ed utilizzato come incrociatore ausiliario durante la prima guerra mondiale, naufragato nel 1917
  – incrociatore non protetto varato nel 1892, ritirato dal servizio nel 1914 ed affondato nel 1917